Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert,  duque de Medinaceli (Madrid, -ibídem, ), fue un aristócrata español, jefe de la Casa de Medinaceli y reconocido cazador. Senador por derecho propio.

Biografía 
Nacido como el único hijo del  duque de Medinaceli Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, y su segunda esposa Casilda Remigia de Salabert y Arteaga,  marquesa de la Torrecilla. Su bautismo se realizó al día siguiente de su nacimiento en la iglesia parroquial de San Luis Obispo de Madrid. Nació póstumo a su padre, quien había fallecido en un accidente de caza un año antes, por lo que desde su nacimiento asumió los títulos históricos de la casa de Medinaceli.

Su madre, quien se convertiría en duquesa de Ciudad Real por derecho propio, volvió a contraer matrimonio con el político Mariano Fernández de Henestrosa,  duque de Santo Mauro, en 1884. A través de ellos, el duque fue medio hermano de Rafael y Casilda Fernández de Henestrosa.

​El duque de Medinaceli era el mayor propietario agrario de España, siendo propietario en 1931 de unas 71.146 hectáreas según el Instituto de Reforma Agraria.

Matrimonios e hijas 

En 1911, contrajo matrimonio en Madrid con Ana María Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Cobos, dama de la reina Victoria Eugenia, hija del  conde de Moriana del Río y sobrina de su padrastro. Era gentilhombre grande de España con ejercicio y servidumbre del rey Alfonso XIII. 

De su primer matrimonio tuvo dos hijas:
 Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (Madrid, 16 de abril de 1917-Sevilla, 18 de agosto de 2013), que a su muerte lo sucedería a la cabeza de la Casa de Medinaceli, como la  duquesa de Medinaceli.
 María de la Paz Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (Madrid, 22 de enero de 1919-Alcalá de los Gazules, 3 de octubre de 1998), que se convertiría en 1957 en la  duquesa de Lerma.

En 1938 falleció su primera esposa Ana María. Contrajo segundas nupcias el 22 de diciembre de 1939, con María de la Concepción Rey de Pablo Blanco. Con la que tuvo una hija:
 Casilda Fernández de Córdoba Rey (Madrid, 1941-Córdoba, 19 de abril de 1998),  duquesa de Cardona.

Considerado uno de los principales exponentes de la caza mayor en España, el duque realizó expediciones en el África oriental (1908-1909) y el polo norte (1910; 1921). Además, realizó numerosas publicaciones de cinegética y en su palacio de Madrid fundó un museo de historia natural, cuya colección tuvo que ser trasladada al Museo de Ciencias Naturales al estallar la guerra civil en 1936. 

Luego de sufrir un infarto al miocardio, el duque falleció el 13 de julio de 1956 en el palacio de Medinaceli, Madrid. Está sepultado en la basílica de Jesús de Medinaceli en Madrid.

Publicaciones 
 Diario de mi viaje alrededor del mundo en 1907. 1915
 Catálogo de aves europeas de mi colección. 1915
 Cómo cacé la jirafa de mi colección venatoria. 1915
 Expedición ártica en el verano de 1910. 1919
 Notas sobre la cacería en el África oriental inglesa. 1919
 Ballenas, focas y similares. 1924
 Aves de rapiña y su caza. 1927
 Expedición ártica en el verano de 1921. 1929
 La profecía de la bruja. 1940
 El elefante en la Ciencia, la Mitología, la Tradición y la Historia. [1941
 Breve historial de las armas de caza. 1942
 La caza de las aves de rapiña. 1942
 El alce y su caza. 1943
 Las aves de rapiña en la cetrería. 1943

Títulos y distinciones

Títulos 
 1880-1956: Excelentísimo señor Don Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, duque de Medinaceli.

Luis Fernández de Córdoba tenía una serie de títulos nobiliarios, producto a los cuales era once veces duque, diecisiete veces marqués, quince veces conde y cuatro veces vizconde, además quince de estos títulos tenían Grandeza de España, y uno le daba el título de adelantado mayor de Andalucía.

Ducados 
 XV duque de Alcalá de los Gazules, grande de España.
 III duque de Denia, grande de España.
 XIV duque de Camiña, grande de España.
 XIX duque de Cardona, grande de España.
 XII duque de Ciudad Real, grande de España.
 XVII duque de Feria, grande de España.
 XV duque de Lerma, grande de España.
 XVII duque de Medinaceli, grande de España.
 VII duque de Santisteban del Puerto, grande de España.
 XVIII duque de Segorbe, grande de España.
 III duque de Tarifa, grande de España.

Marquesados 
 XIII marqués de Alcalá de la Alameda.
 XIII marqués de Aitona, grande de España.
 XV marqués de Cogolludo.
 XVI marqués de Comares.
 XVIII marqués de Denia.
 XI marqués de Navahermosa.
 XVI marqués de las Navas.
 XIII marqués de Malagón.
 XIV marqués de Montalbán.
 XIX marqués de Pallars.
 XVI marqués de Priego, grande de España.
 XII marqués de Solera.
 XVIII marqués de Tarifa.
 X marqués de Torrecilla, grande de España.
 XVIII marqués de Villa Real.
 XIV marqués de Villafranca.
 XIV marqués de Villalba.

Condados 
 XVIII conde de Alcoutim.
 LI conde de Ampurias.
 XII conde de Aramayona.
 XXIII conde de Buendía.
 XIX conde de Cocentaina.
 XV conde de Castellar.
 XVIII conde del Risco.
 XVIII conde de Los Molares, Adelantado Mayor de Andalucía.
 XVIII conde de Medellín.
 VII conde de Ofalia.
 XXI conde de Osona.
 XXV conde de Prades.
 XVI conde de Santa Gadea, grande de España.
 XVI conde de Valenza y Valladares.
 XIII conde de Villalonso.

Vizcondados 
 XLV vizconde de Bas.
 XLIII vizconde de Cabrera.
 XI vizconde de Linares.
 XLI vizconde de Vilamur.

Distinciones honoríficas  
 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Reino de España, 02/04/1931).
 Collar y Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
 Caballero de la Orden Militar de Santiago.
 Caballero de la Soberana Orden Militar de Malta.
 Gran Cruz de la Orden de la Estrella Polar, Suecia.
 Caballero de primera clase de la Orden de la Corona de Hierro. (Imperio Austrohúngaro).
 Gran Cruz de la Orden Piana, Santa Sede.
 Gran Cordón de la Orden de Leopoldo, Bélgica.
 Caballero hijodalgo del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.
 Maestrante de Sevilla.

Ancestros

Referencias 

Duques de Medinaceli
Grandeza de España
Duques de Feria
Duques de Segorbe
Marqueses de Denia
Nobles de la Comunidad de Madrid
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro
Caballeros del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
Adelantados mayores de Andalucía hereditarios
Caballeros de primera clase de la Orden imperial de la Corona de Hierro (de guerra)
Nacidos en Madrid
Académicos numerarios de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Fallecidos en Madrid